Le nom propre Damville peut se référer à :

Personnalités 
 Charles de Montmorency-Damville, duc de Damville, amiral de France, pair de France est né en 1537 et mort en 1612.  Il fut Colonel général des Suisses, puis Colonel Général des Suisses et des Grisons.
 Louis Alexandre Bachelet-Damville, né le  à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, mort à Leipzig (Allemagne) le ), est un général français de la Révolution et de l’Empire.

Toponymes

Canton de Damville (Québec) , canton du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Damville,  un plan d'eau du territoire non organisé de la Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Pourvoirie Damville, une pourvoirie établie au sud lac Damville, offrant des services de chasse et pêche, dans le territoire non organisé de la Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.

Buis-sur-Damville, une ancienne commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie. Depuis le , elle est une commune déléguée de Mesnils-sur-Iton.
Damville (Eure), une ancienne commune française, située dans le département de l'Eure en région Normandie, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Mesnils-sur-Iton
 Morainville-sur-Damville, ancienne commune de l'Eure, fusionné en 1972 avec Boissy-sur-Damville et Créton pour former la nouvelle commune de Buis-sur-Damville.
Canton de Damville (France), une ancienne division administrative française située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Homonymie de toponyme